Todos são Manos é o primeiro álbum de estúdio lançado pelo grupo de rap brasileiro RZO. Foi gravado em parceria com a Cosa Nostra Fonográfica e distribuído oficialmente em 1999. Contém 16 faixas, com destaque para "O Trem" e "Pirituba", descritas mais abaixo:

Faixas 
 Introdução
 Um Poder A Mais
 Todos São Manos
 O Rádio
 Nossa Cara    part. Thaíde
 Real Periferia
 Assim que se Fala   part; Posse Mente Zulu e GOG
 Vem Logo
 A Lei            part.cartel z/o Edi Rock do Racionais MC's
 Estágio Final
 Filha da Puta
 Pirituba
 Paz Interior
 Americanos
 Assim Que é
 O Trem

Créditos 
 Sandrão - vocal
 Hélião - vocal
 Dj Negro Rico - Scratches

Músicos Participantes 
 Rubens MC 
 Marquinhos
 Thaide & DJ Hum 
 Negra Li
 Veiner
 GOG
 Posse Mente Zulu
 Edi Rock
 Menores Conscientes
 Cartel Z/O
NETRAX a.k.a. Renatão
 Duda Neguinho
 Xandão
 DJ Loo

Samples 
 Paz Interior - Love is all around de Adriana Evans.
 O Trem - Memory Band de Rotary Connection.
 Real Periferia - Smile de Scarface feat. 2 Pac e  Johnny P.
 A Lei - Homies & Thuggs (Remix) de Scarface feat. 2Pac e Master P.

Álbuns de RZO
Álbuns de estreia de 1999